Il doppio del torneo di tennis Lins Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori João Cunha e Silva e Nicolás Pereira che hanno battuto in finale Cássio Motta e Fernando Roese 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Cássio Motta /  Fernando Roese (finale)
 João Cunha e Silva /  Nicolás Pereira (Campioni)

 Ricardo Acioly /  Danilo Marcelino (quarti di finale)
 Gustavo Guerrero /  Roberto Saad (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lins Challenger 1992